Il doppio del torneo di tennis San Diego Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Ann Kiyomura-Hayashi e Betty-Ann Dent 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Martina Navrátilová (Campionesse)
 Ann Kiyomura-Hayashi /  Betty-Ann Dent (finale)

 Bunny Bruning /  Sharon Walsh-Pete (primo turno)
 Betsy Nagelsen /  Anne Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1979